Домбра (музичний інструмент)
 Домбра́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мез